prezentacja (wystąpienie publiczne) – wystąpienie publiczne mające na celu przekazanie treści słuchaczom
 grafika prezentacyjna – jedna z technik wykorzystywana podczas prezentacji
 prezentacja, pokaz slajdów – dokument elektroniczny, jedna z możliwych form grafiki prezentacyjnej